Маршалловы Острова на летних Олимпийских играх 2016 года будут представлены как минимум тремя спортсменами в двух видах спорта. Эта Олимпиада станет третьей в олимпийской истории страны.

Состав сборной 

  Лёгкая атлетика
 Ричсон Симеон
 Мариана Кресс

  Плавание
 Джордан Харрис
 Коллин Фёргесон

  Тяжёлая атлетика
 Мэтлин Сассер

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Маршалловых Островов  на сайте Sports-reference.com
 Национальный олимпийский комитет Маршалловых Островов 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016